Bakhshi ist der Familienname folgender Personen:

 David Bakhshi (* 1975), englischer Bridge-Spieler
 Esmail Bakhshi, iranischer Gewerkschafter
 Mohammad Tawfiq Bakhshi (* 1984), afghanischer Judoka
 Zabihollah Bakhshi (1932–2012), iranisches Mitglied der iranischen Hezbollah (Ansare Hezbollah) und Mitglied der iranischen Revolutionsgarden